Denïs Rodïonov – calciatore kazako
Evgenij Rodionov – militare russo
Igor' Nikolaevič Rodionov – generale e politico sovietico
Jurij Rodionov – tennista austriaco
Michail Ivanovič Rodionov – politico sovietico
Sergej Rodionov – calciatore e allenatore di calcio sovietico e russo

Pagine correlate
 Rodionova